Президентские выборы во Франции 2017 года прошли 23 апреля (первый тур) и 7 мая (второй тур). Эти президентские выборы являются одиннадцатыми в Пятой Французской республике. На них избирался на пятилетний срок следующий глава государства — президент Франции.

Первичные партийные праймериз по выдвижению кандидатов от основных политических партий (Республиканцы и Социалисты) состоялись в 2016 году.

20 ноября 2016 года Николя Саркози снял свою кандидатуру и завершил политическую карьеру. 1 декабря 2016 года действующий президент Франсуа Олланд впервые в истории Пятой республики официально объявил о том, что не идёт на второй срок, и снял свою кандидатуру с выборов.

Первый тур выборов был ознаменован острой конкуренцией сразу между четырьмя кандидатами, которые имели очень близкий рейтинг, около 20 %. Выборы 2017 года стали первыми в истории Пятой республики, где во второй тур не вышли представители обеих ведущих партий — неоголлистов (республиканцев) и социалистов.

Во втором туре развернулась борьба между представителем движения «Вперёд!» (на данный момент партия называется «Вперёд, Республика!») Эмманюэлем Макроном и лидером правого Национального фронта Марин Ле Пен. Президентом республики был избран Макрон, набравший 66,10 % голосов, при рекордном с 1969 года проценте неявки на выборы во втором туре и при рекордном в истории Франции проценте недействительных бюллетеней.

Кандидаты, заявлявшие о своём возможном участии 
Предвыборная кампания де-факто началась в 2014 году, когда были выявлены главные кандидаты от трёх основных политических партий, среди которых и должна была развернуться борьба за пост президента Франции в 2017 году:
 действующий президент Франсуа Олланд — кандидат от Социалистической партии (в 2016 году заявил о неучастии в выборах);
 бывший президент Николя Саркози — глава крупнейших «Республиканцев» (в 2016 году проиграл праймериз однопартийцу Франсуа Фийону и вышел из борьбы);
 и Марин Ле Пен — глава партии «Национальный фронт».

В середине августа 2014 года лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен объявила, что в течение года в партии будут созданы тематические платформы, участники которых займутся разработкой и популяризацией по четырём направлениям: социальная сфера, промышленность и потенциал прибрежных регионов, молодёжная политика, экология и энергетика. Это мероприятие проводится под лозунгом «51 % во втором туре», намекая на победу в президентских выборах во Франции 2017 года.
Лидер центристской партии Демократическое движение Франсуа Байру заявил 22 февраля 2017 года о полной поддержке Эмманюэля Макрона для того чтобы не допустить победы ультраправого Национального Фронта на выборах.

Участники

Кандидаты, получившие поддержку от избранных лиц 
Для включения в избирательный бюллетень соискателю необходимо заручиться поддержкой лиц, занимающих должности депутатов, префектов (собрать более 500 подписей).

Опросы

2017

Январь

Март 
25 марта 2017 года опубликованы данные социологического опроса, который проводился с 22 по 24 марта после первых телевизионных дебатов между кандидатами, состоявшихся 20 марта. По данным опроса первое место в первом туре выборов президента Франции занимает «ни правый ни левый» Эмманюэль Макрон (26 %), второе место у лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен (25 %), третье место у кандидата от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона (17 %), четвёртое место у лидера ультралевого движения «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона (14 %), пятое место у кандидата от правящей Социалистической партии Бенуа Амона (11,5 %).

Апрель 
По данным опроса от 16—17 апреля 2017 года лидирует Эмманюэль Макрон с 24 %, на втором месте Марин Ле Пен с 23 %, на третьем месте Франсуа Фийон с 19,5 %, на четвёртом месте Жан-Люк Меланшон с 18 %, на пятом месте Бенуа Амон с 8 %.

По данным опроса от 19—20 апреля 2017 года лидирует Эмманюэль Макрон с 24 %, на втором месте Марин Ле Пен с 21,5 %, на третьем месте Франсуа Фийон с 20 %, на четвёртом месте Жан-Люк Меланшон с 19,5 %.

Опрос Odoxa, опубликованный 19 марта 2017 года показал, что Макрон может выиграть во втором туре выборов у Ле Пен, набрав 64 % голосов.

По данным OpinionWay, опубликованным 21 апреля, у Макрона было 59 % голосов во втором туре против 41 % у Ле Пен, по данным, опубликованным 24 апреля 2017 года Макрон во втором туре наберёт 61 % голосов, Ле Пен — 39 %. Значительный отрыв Макрона от Ле Пен подтверждают и опросы, проведённые Elabe и Ipsos Sopra Steria/Harris Interactive.

Май 
По результатам опроса общественного мнения, проведённого социологической службой OpinionWay, если бы второй тур выборов проходил 4 мая 2017 года, то за Макрона проголосовали бы 61 % избирателей, за Ле Пен — 39 % избирателей. По данным опроса компании Harris Interactive, проведённого 2—5 мая, и опроса компании Odoxa, проведённого 4 мая, Макрон может набрать во втором туре 62 % голосов, Ле Пен — 38 %. Обнародованный Ifop-Fiducial 5 мая опрос показал, что за Макрона готовы проголосовать 63 % избирателей, за Ле Пен — 37 % избирателей.

Экзитполы

Первый тур 
Предварительные данные экзитполов на выборах президента Франции 2017, опубликованные на сайте бельгийского телеканала RTBF, показывают на момент окончания голосования, что лидирует Макрон с 24 % голосов, у Ле Пен 22 %, у Фийона 20,5 %, у Меланшона 18 %. Экзитполы, проведённые французскими социологическими службами показывают, что во второй тур выходят Эмманюэль Макрон, получивший 23,7 %, и Марин Ле Пен с 21,7 %.

Второй тур 
Первые данные экзитполов на выборах президента Франции во втором туре показывают, что побеждает с результатом 65,5-66,1 % Эмманюэль Макрон. У Марин Ле Пен 33,9-34,5 %.

Итоги

Результаты первого тура

Результаты второго тура 

По итогам подсчёта 100 % бюллетеней Эмманюэль Макрон одержал победу, набрав 66,10 % голосов избирателей (20 743 128 чел.), Марин Ле Пен заняла второе место с результатом в 33,90 % (10 638 475 чел.). Официальные данные были объявлены 11 мая 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 .

Апрель 2017 года
Франция
Президентские выборы во Франции
2017 год во Франции